Дми́трий Дани́лович Варша́вчик (род. 17 июня 1968, Томск, РСФСР, СССР) — российский гитарист, автор песен. Художественный руководитель группы «КинаНеБудет».

Биография 
Родился 17 июня 1968 года в Томске. Спустя 21 год окончил Томское музыкальное училище по классу флейты. Играл в томских группах «Новый век» и «City». В 1990 году Варшавчик переехал в Ленинград, где выступал в группах «Спокойной ночи» и «Blind mix band». Параллельно появились группы «The Songs» и «Никогда Не Верь Хиппи», образованная совместно с Виталием (Витусом) Шмерлингом.

В 1994 году Варшавчик переехал в Москву, где познакомился с Гариком Сукачёвым, став соло-гитаристом группы «Неприкасаемые», где выступал вплоть до распада коллектива. Спустя год становится одним из участников группы «Чёрный Обелиск» (1995—2000).

В 2008 году вместе с Виталием Шмерлингом Дмитрий возрождает проект «Никогда Не Верь Хиппи». Спустя три года появляется электронный проект «Миг-19». В начале 2012 года вместе с Петром Тихоновым, Еленой Филипповой, Александром Митрофановым, Алексеем Осташевым и Алексеем Панкратовым создал группу «КинаНеБудет», став художественным руководителем коллектива. Основу репертуара группы составляют хиты из знаменитых советских кинофильмов.

Семья и личная жизнь 

 жена -  Елена Филиппова

Дискография 
 Ниже приведён список музыкальных релизов, в записи которых принял участие Дмитрий Варшавчик.

 Совместно с Гариком Сукачёвым и группой «Неприкасаемые»
  — «Я милого узнаю по походке»
  — «Песни с окраины»
 1996 — «Неприкасаемые. Часть II»
 1996 — «Концерт в МХАТ им. Чехова»
  — «Барышня и дракон»
 1998 — «Кризис среднего возраста»
  — «Города, где после дождя дымится асфальт»
  — «Фронтовой альбом».
  — «Ночной полёт»
  — «44»
 2003 — «Poetica»
  — «Кампанелла Каменной Звезды. Концерт 10 Мая 1999 Года»
  — «Третья чаша»
 2005 — «Перезвоны»
  — «Оборотень с гитарой»
  — «5:0 в мою пользу!»
  — «Внезапный будильник»
  — «Мой Высоцкий»
  — «Концерт в YotaSpace 23 октября 2015 года (Live)»
  — «246»
  — «Боцман и бродяга. Часть 2»
 2021 — «Помнишь»

 Совместно с Анатолием Крупновым и группой «Крупский Сотоварищи»
  — «Чужие песни и несколько своих»
  — «Postальбом»
 Совместно с Александрой Чугуновой
 1999 — «СашаЧ»
 Совместно с Александром Маршалом
 2000 — «Горец»
 2001 — «Особый»
 В составе группы «Юта»
 2001 — «Легко и даже изящно»
  — «Девочка»
 Совместно с Павлом Кашиным
 2004 — «Глазами Будды»
 В составе группы «Танцы Минус»
 2006 — «…ЭЮЯ»
 В составе группы «Бекхан»
  — «Покаяние»
 Совместно с Сергеем Галаниным
 2021 — «Любовь, Алкоголь и Весна, Часть 1. Дуэты»
 В составе группы «СерьГа»
 2021 — «Своим чередом»

Фильмография 
 Ниже приведён список фильмов, в которых Дмитрий Варшавчик является композитором.
 1997 — «Кризис среднего возраста»
 2001 — «Праздник»
 2010 — «Дом Солнца»

Примечания

Ссылки 
 

Рок-музыканты России
Музыканты группы «Неприкасаемые»
Чёрный Обелиск